Nepumucenum steht für:
 Päpstliches Collegium Nepomucenum in Rom